Национальная сборная Турции по мини-футболу представляет Турцию на международных соревнованиях по мини-футболу. Первый матч провела в конце 2006 года.

Сборная Турции была совершенно незаметна до отбора на чемпионат Европы 2012 года. Там она совершила настоящую сенсацию, вначале пройдя первый отборочный раунд, а затем обыграв участников предыдущего европейского первенства сборные Венгрии и Бельгии. Таким образом, турки квалифицировались на чемпионат Европы.

Турнирные достижения

Чемпионат мира по мини-футболу 
 1989 — 2004 — не участвовала
 2008 — 2024 — не квалифицировалась

Чемпионат Европы по мини-футболу 

 1996 — 2005 — не участвовала
 2007 — не квалифицировалась
 2010 — не квалифицировалась
 2012 — 12-е место
 2016 — 2022 — не квалифицировалась

Ссылки 
 Матчи национальных команд на futsalplanet.com

Турция
Мини-футбол в Турции
Мини-футбол